Rue Casimir-Périer à Grenoble.
 Rue Casimir-Périer à Lyon.
 Rue Casimir-Périer à Paris.